Fictief figuur
 Steven Hofkens, personage uit de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed

Personen met de achternaam Hofkens
 Jan Hofkens, Belgisch politicus
 Marijke Hofkens, Belgisch actrice
 Wim Hofkens, Nederlands voetballer en voetbalcoach

Nederlandse of Vlaamse achternaam